El nombre Federico More puede referirse a:

Federico More Ruiz, político y militar peruano.
Federico More Barrionuevo, periodista y escritor peruano.